Никологорский Валерий Григорьевич (, , Ивановская область, СССР) — российский политический деятель, член Совета Федерации (1996—2001), Председатель Законодательного Собрания Ивановской области (1996—2000).

Образование и трудовая деятельность 
Окончил Ивановский энергетический институт по специальности «инженер-электрик» (1963), Горьковскую высшую партийную школу по специальности «политолог» (1982), заочное отделение экономического факультета Ивановского государственного университета (1994).

После окончания института в 1963—1966 годах работал мастером по ремонту и эксплуатации оборудования управления «Азнакаевнефть», инженером, старшим инженером подстанции Бугульминских электросетей (Татарская АССР). В 1966 году вернулся в Ивановскую область и до 1978 г. работал в тресте «Верхневолжсксельэлектросетьстрой» сначала инженером, потом старшим инженером, заместителем начальника отдела треста. В 1975—1977 гг. занимался обучением египетских специалистов работе на электростанциях в качестве инженера «Главзагранэнерго».

Политическая деятельность 
С 1978 года — на партийной работе: инструктор отдела райкома КПСС, секретарь парткома Ивановского домостроительного комбината, секретарь парткома треста «Ивпромстрой», инструктор отдела сначала Ивановского горкома, потом — Ивановского обкома КПСС.

В 1984—1987 гг. — второй секретарь Ивановского райкома КПСС.

В 1987—91 гг. — председатель райисполкома Ивановского района Ивановской области, с 1992 года по 1996 года — глава администрации Ивановского района.

В 1994 году был избран депутатом Законодательного собрания Ивановской области, а 9 февраля 1996 стал его Председателем.

Член Совета Федерации второго созыва. Член Комитета СФ по международным делам с 20 марта 1996 года.

1 декабря 1996 года избран в новый состав Законодательного собрания области, а 11 декабря 1996 вновь избран большинством голосов его Председателем. Полномочия члена Совета Федерации подтверждены 25 декабря 1996 года.

В настоящее время на пенсии.

Член Общественной палаты Ивановской области, входит в состав комиссии по экономическому развитию, аграрной политике и поддержке предпринимательства.

Председатель общественного совета при администрации Ивановского муниципального района.

11 октября 2017 года единогласно избран председателем совета ветеранов Ивановской областной думы.

Награды 
 медаль ВДНХ (1969);
 медаль «Ветеран труда» (1989);
 медаль «В память 850-летия Москвы» (1997);
 Благодарственное письмо Законодательного Собрания Ивановской области (1999);
 Почётная грамота Законодательного собрания и Администрации Ивановской области (2000);
 Почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2001);
 Почётная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2004);
 Почётный знак «10 лет. Законодательное Собрание Ивановской области» (2004);
 Почетный знак Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма» (2009);
 Медаль «Совет Федерации. 15 лет» (2009);
 Почётный гражданин Комсомольска (2011);
 Почётный гражданин Ивановского района (2011).

Семья и увлечения 
Имеет двоих сыновей. Увлекается садоводством, литературой, музыкой.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Никологорском В. Г. на сайте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
 Информация о Никологорском В. Г. на сайте Ивановского района Ивановской области 
 Федеральное Собрание Российской Федерации. Справочник. М., 1997.
 Валерий Никологорский: Комсомольская земля мне родная. И она всегда в моём сердце. // Сайт общественно-политической газеты «Заря» Комсомольского района Ивановской области. 
 Валерий Никологорский: «С гордостью вспоминаю все, что было сделано». // «Моё Иваново». Центральный новостной портал Ивановского региона.

Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Выпускники Ивановского энергетического университета
Выпускники Ивановского государственного университета
Выпускники Нижегородского института управления
Председатели Ивановской областной Думы
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Председатели районных исполкомов РСФСР